Yankee Stadium (1923), het oude stadion van de New York Yankees, gesloopt in 2010
Yankee Stadium (2009), het huidige stadion van de New York Yankees, geopend in 2009